Крепостна́я стена́, или оборонительная стена — элемент фортификационного сооружения.

В русском крепостном деле «крепостная стена» называлась пряслом. Стены могли быть деревянными (разных конструкций), глинобитными, каменными, земляными. В эпоху бастионной фортификации называлась куртиной. За редкими исключениями на крепостной стене располагается боевой ход или валганг, защищённый бруствером, зубцами. Бой и стрельба велись или поверх бруствера, или использовались бойницы различной величины и назначения. Некоторые стены имели не один бой или ярус с бойницами, два или три. Обычно крепостная стена соединяет башни в крепости.

Крепостные стены имели отдельно стоящие крепости, а также города, замки, монастыри. Имелись и протяжённые стены, предназначенные для защиты целых городов, районов, государств и стран.

Крепостная стена часто ассоциируется с каменной кладкой, которая благодаря прочности и обеспечению безопасности позволяла говорить об отсутствии опасности выражением «как за каменной стеной».

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 Иванов Ю. Г., Старинные крепости России. — Смоленск: Русич, 2004. — С. 11—13. — 584 с. (Наследие). — ISBN 5-8138-0595-8
 Носов К. С., Русские средневековые крепости. — : Эксмо, 2013. — C. 142—157. — 352 с. — ISBN 978-5-699-48952-7

Фортификационные сооружения
Стены